Ungdomsverdensmesterskabet i håndbold for kvinder 2014 er det 5. ungdoms-VM i håndbold for kvinder. Mesterskabet blev arrangeret af International Handball Federation og var åbent for spillere født i 1996 eller senere. Slutrunden med deltagelse af 24 hold bliver spillet i Makedonien i perioden 20. juli - 3. august 2014.

Mesterskabet blev vundet af Rumænien, som dermed vandt ungdoms-VM-titlen for kvinder for første gang nogensinde, idet holdets bedste resultat indtil da var tredjepladsen ved mesterskabet i 2006. I finalen vandt rumænerne med 32-21 over Tyskland. Ingen af de to hold havde tidligere været i finalen om ungdomsverdensmesterskabet. Bronzemedaljerne gik til de forsvarende mestre fra Danmark, som i bronzekampen vandt med 20-19 over Montenegro.

Slutrunde 
Værtskabet for slutrunden blev fastlagt på IHF's kongres i Marrakesh den 3. – 4. maj 2011, hvor Makedonien blev valgt som værtsland.

Spillesteder 

Kampene blev spillet i tre forskellige byer i Makedonien.

Hold

Indledende runde 

De 24 hold spillede i den indledende runde i fire grupper med seks hold. Hver gruppe spillede en enkelturnering alle-mod-alle, og de fire bedst placerede hold i hver gruppe gik videre til ottendedelsfinalerne. De resterende hold i hver gruppe gik videre til President's Cup, hvor femmerne spillede om placeringerne 17-20, og sekserne spillede om 21.- til 24.-pladsen.

Kampene i gruppe A blev spillet i Skopje, kampene i gruppe C i Strumica, mens kampene i gruppe B og D blev spillet i Ohrid.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil 

Medaljeslutspillet havde deltagelse af de 16 hold, der var sluttet på første-, anden-, tredje- eller fjerdepladsen i deres grupper i den indledende runde. Fire af ottendedelsfinalerne blev spillet i Strumica, mens resten af kampene blev afviklet i Ohrid.

Medaljevindere

Placeringskampe

Kampe om 5.- til 8.-pladsen 

Placeringskampene om 5.- til 8.-pladsen havde deltagelse af de fire tabende kvartfinalister, og kampene blev spillet i Ohrid.

Kampe om 9.- til 16.-pladsen 

Placeringskampene om 9.- til 16.-pladsen havde deltagelse af de otte tabende ottendedelsfinalister, og alle kampene blev spillet i Strumica.

President's Cup 

Alle kampene i President's Cup blev spillet i Skopje.

Kampe om 17.- til 20.-pladsen 

Placeringskampene om 17.- til 20.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på femtepladserne i grupperne i den indledende runde.

Kampe om 21.- til 24.-pladsen 

Placeringskampene om 21.- til 24.-pladsen havde deltagelse af de fire hold, der sluttede på sjettepladserne i grupperne i den indledende runde.

Kvalifikation

Kilder / eksterne henvisninger 
 IHF - Women's Youth U18 World Championship-MKD 2014 
 World Handball Women's Youth (U18) Championship Macedonia 2014

Noter 

Håndbold i 2014
VM i håndbold
Kvindehåndbold